Miragoâne kan syfta på:

Haiti 

 Arrondissement de Miragoâne, arrondissement, Nippes, 
 Miragoâne (kommun), Nippes, 
 Miragoâne (departementshuvudort), Nippes,